Suskityrannus (лат., возможное русское название — сускитиранн) — род тероподовых динозавров из надсемейства тираннозавроид, живших во времена позднемеловой эпохи (около 92 млн лет назад) на территории Ларамидии. Род и его единственный вид — Suskityrannus hazelae — известны из отложений туронской  (бассейн реки Зуни, Нью-Мексико, США).

История открытия 

Местонахождение Миррор-Меза (Mirror Mesa locality), где были обнаружены остатки сускитиранна, расположено в округе Катрон штата Нью-Мексико, неподалёку от границы с Аризоной. Название «Миррор-Меза» этой местности присвоил геолог и палеонтолог Дуглас Вулф за характерный зеркальный блеск, образованный белым слоем .

Начало изучению древней фауны Морено-Хилл положило открытие фрагмента рога цератопса семилетним Кристофером Вулфом — сыном Дугласа Вулфа — в 1996 году; позже этот ящер будет научно описан как Zuniceratops christopheri (зуницератопс). В том же году был основан Zuni Basin Paleontological Project, в котором приняли участие семья Вулфов (Дуглас Вулф, его жена Хейзел и сын Кристофер), палеонтолог Джеймс Киркланд и геолог Роберт Дентон.

Голотип сускитиранна (образец MSM P4754), прозванный Фредом, был обнаружен Робертом Дентоном, Дугласом Вулфом и адъюнкт-куратором местного музея Брайаном Андерсоном в 1997 году. Годом позже 16-летний подросток , также присоединившийся к проекту, обнаружил ещё один, более полный экземпляр, который в дальнейшем был выбран паратипом (MSM P6178). Описывая зуницератопса, в 1998 году Дуглас Вулф и Джеймс Киркленд упомянули на тот момент ещё безымянного сускитиранна как новый таксон небольших дромеозаврид. В документальном телесериале «Планета динозавров» сускитиранн упоминается под невалидным названием "Zunityrannus".

В 2019 году группа учёных под руководством ставшего к тому времени профессиональным палеонтологом Несбитта научно описала Suskityrannus hazelae. Родовое название происходит от слова suski, на языке индейцев зуни означающего «койот», и  — «деспот, тиран». Видовое название дано в честь Хейзел Вулф как знак благодарности за её вклад в изучение Морено-Хилл.

Материал 

Голотип MSM P4754 включает частично сочленённый череп, представленный неполными предчелюстными, верхнечелюстными, скуловыми и нёбными костями, дистальным фрагментом квадратной кости, неполным сошником, фрагментами черепной коробки и теменной кости, неполными зубными и пластинчатыми костями, а также правыми надугловой и сочленовной костью. К посткраниальному скелету голотипа относятся два шейных позвонка с фрагментами шейных рёбер, тело спинного позвонка, часть тела крестцового позвонка, дистальные части плюсневых костей II—IV и неопределимые фрагменты костей.

Паратип MSM P6178 представлен частично сочленённым ассоциированным скелетом, включая переднюю часть правой зубной кости, левую лобную кость, неполную левую заглазничную кость, шейные, спинные, крестцовые и хвостовые позвонки, изолированные дуги позвонков, неполную левую лопатку, фрагменты когтевых фаланг передних конечностей, неполные лобковые кости, бедренные кости (одна неполная), неполные большеберцовые кости, неполные малоберцовые кости, таранные кости, неполные плюсневые кости II—IV, фаланги пальцев задних конечностей II-1 и IV-3 и неопределимые фрагменты костей. Судя по кольцам на костях, на момент смерти животное было трёхлетним детёнышем.

Описание 

Сускитиранн был сравнительно небольшим хищником, достигавшим до 3 м в длину и весившим до 40 кг. Изучение голотипа и паратипа подтвердило наличие основных признаков тираннозавроид: при виде сверху морда ящера была закруглённой, а не острой; передние зубы в разрезе имели D-образную форму, что позволяло эффективно соскабливать мясо с костей. 

Кроме того, это один из древнейших тираннозавроид, у которого обнаружена арктометатарзальная стопа — видоизменённое строение стопы, при котором третья плюсневая кость очень тонкая и оказывается зажата между нормальными второй и четвёртой. Арктометатарзальная стопа делала задние конечности животного более длинными и, следовательно, повышала его скорость. Такой признак независимо развился у тираннозавроид, орнитомимид, троодонтид и некоторых овирапторид. Поскольку сускитиранн был небольшим животным, его открытие опровергает точку зрения о том, что арктометатарзальная стопа впервые развилась у крупных тираннозавроид для сохранения скорости при увеличении массы. Аналогичное арктометатарзальное строение стопы имеется у более древнего Moros из сеномана Северной Америки, который, однако, известен по более фрагментарным остаткам. Сускитиранн обладал меньшими передними конечностями, чем более базальные («примитивные») тираннозавроиды групп Proceratosauridae и Stokesosauridae. Такая тенденция уменьшения передних конечностей и увеличения задних продолжалась и у более продвинутых тираннозавроид.

Филогения 

Сускитиранн является представителем тираннозавроид  — группы хищных целурозавров, существовавших со средней юры по конец мела (примерно 166—66 млн лет назад). Согласно филогенетическому анализу, проведённому авторами описания, сускитиранн занимал промежуточное положение между наиболее базальными тираннозавроидами, такими как процератозавриды, стоксозавр, юратиран и эотираннус (последние три позже были объединены в семейство Stokesosauridae), и продвинутыми тираннозавроидами, представленными тираннозавридами и рядом близких к ним форм. При этом предположительно промежуточные формы тираннозавроид, существовавшие во временном промежутке между наиболее примитивными представителями и более продвинутыми формами (100—80 млн лет назад), долгое время оставались неизвестными. Сускитиранн, живший 92 млн лет назад, а также Moros (США; 96 млн лет назад) и тимурленгия (Узбекистан; 90—92 млн лет назад), частично заполняют этот пробел.

Кладограмма согласно филогенетическому анализу Несбитта и соавторов (2019):

Палеоэкология 
Методом аммонитовой биостратиграфии отложения формации Морено-Хилл были датированы нижней частью среднего турона (около 92 млн лет). Анализ глинистых минералов в нижней части формации выявил преобладание каолина, что свидетельствует о влажном тропическом климате во времена формирования этих отложений. Местная динозавровая фауна является переходной между типичными фаунами раннего и позднего мела, существовавшими на территории Северной Америки. Кроме сускитиранна, она представлена неоцератопсией зуницератопсом, теризинозавром Nothronychus, гадрозавроидом Jeyawati и неопределённым анкилозавром. Из тех же отложений известны остатки амиевых и панцирниковых рыб, черепах, крокодилов.

Ссылки 
 Материал голотипа (красный), паратипа (голубой) и обоих экземпляров (жёлтый) сускитиранна
 Местонахождение Миррор-Меза, где 31 мая 1997 года был обнаружен первый экземпляр сускитиранна
 Геолог Роберт Дентон работает на местонахождении Миррор-Меза 31 мая 1997 года
 Стерлинг Несбитт на раскопках в Миррор-Меза 3 мая 1997 года

Примечания 

Тираннозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений США
Фоссилии, описанные в 2019 году